Claassen est un patronyme porté notamment par :

 Antonie Claassen (1984-), joueur de rugby à XV franco-sud-africain ;
 Johan Claassen (1929-2019), joueur de rugby sud-africain.